Grönman ist der Familienname folgender Personen:

 Jouni Grönman (* 1962), finnischer Gewichtheber